Герд Кюр (; род. , Мария Луггау, ) — австрийский  и .

Биография 
Учился в Моцартеуме у Герхарда Вимбергера, посещал мастер-классы Ханса Сваровского и Серджиу Челибидаке, а также занимался композицией у Ханса Вернера Хенце в Кёльне. В 1983 году совместно с Хенце и другими работал над музыкой к фильму Фолькера Шлёндорфа Любовь Свана.

Произведения

Оперы 
 Stallerhof (1986—1987), либретто — Франц Ксавер Крёц по собственной одноименной драме
 Tod und Teufel (1997—1999), либретто — Петер Туррини
 Agleia Federweiß (2000—2001), либретто — Петра Эрнст

Инструментальная музыка 
 Móma (1981), sechs Variationen über ein mazedonisches Volkslied für Englischhorn
 Quasi una variazione (1981), für Klavier nach einem Walzer von Antonio Diabelli,
 Agleia sucht Pollicino — und findet Hans (2001), für Klavier zu vier Händen (к 75-летию Ханса Вернера Хенце)
 Stop the Piano (2006), für Klavier und Zuspielung
 THE VIOLL WAYE (2009), für Gambe, Kammermusik
 Fünf Aphorismen (1979), für Englischhorn und Streichtrio
 Für Streichquartett (1980—1981)
 Für Sonus (1982), für Blechbläserquintett,
 Konversatorium über «Fast ein Rondo» (1982), für zwei Trompeten, Horn, Posaune und Tuba
 Agaue’s Klage (1983), nach den Bakchen des Euripides für Schlagzeugensemble (vier Spieler)
 210 Secondi (1984/85), Fantasia breve per flauto, clarinetto, violino e Montepulciano
 Steirisches Ständchen (1986), für Violine, Violoncello und Klavier (к 60-летию Ханса Вернера Хенце)
 Für Bläserquintett (1990)
 Sept pour Deux (1992), Sieben kurze Stücke für Flöte und Klavier
 Portraits (1993), Acht musikalische Gesten für Violoncello und Klavier
 Croquis et Agaceries d’un gros Bonhomme en Bois (1994), von Erik Satie, für Blechbläserquintett bearbeitet von Gerd Kühr
 Con Sordino (1995/96), für zwei Violinen, Viola und Violoncello
 Trialog (2001/02), für Klarinette, Violoncello und Klavier
 Trialog II (2003), für Flöte, Bassklarinette und Klavier
 Stop the Piano (2006), für Klavier und Zuspielung
 Trialog III (2006/07), für Klarinette, Bassklarinette und Klavier
 Mittersiller Miniaturen (2007), für Flöte (auch Altflöte), Klarinette in B, Schlagzeug (Vibraphon, Snare), E-Gitarre (auch Mandoline) und Violoncello
 Come una Pastorale (2008/2009), für Klarinette, Violine und Violoncello
 The Violl Waye (2009), für Gambe, Kammermusik

Сочинения для инструментальных ансамблей 
 Marsch, marsch! (1981) Collage nach Marschmotiven von Franz Schöggl für Instrumentalensemble
 Nachtstück (1982), «Einer Harfe Reise durch die Nacht» für Harfe und Instrumentalensemble
 Si Naturale (1991), für 12 Musiker (к 65-летию Ханса Вернера Хенце)
 Vierzehn mal eins (1991/92), Soli für Ensemble
 Ohne Antwort (1993), für sechs Instrumentalisten
 Streifton (1993), für Ensemble
 Zwei mal sieben (1993/94), Sieben Sätze für Ensemble
 Sei Omaggi (1995), für Klarinette, Saxophon, Fagott, Violine, Violoncello, Klavier und Schlagzeug
 stop and go and black and white (and sometimes blue) (1999/2000), für Instrumentalensemble
 Revue instrumentale et électronique (2004/05), Raumkomposition für Instrumentalensemble und Zuspielungen
 reihenweise (2008), zwölf stücke für ensemble
 Laute(r) Röhren (2010) für acht Tuben
 Música Pura (2010—2011) Fünf Sätze für Ensemble

Оркестровые сочинения 
 Fünf Aphorismen (1979/82), für großes Orchester
 Unser Maß ist die Wirklichkeit (1982), nach Tagebuchaufzeichnungen von Walter Buchebner für Bariton, Chor und Orchester
 Lamento e Conforto (1983), Elegie für großes Orchester
 Musik zum Feuermysterium (1985), für Blasorchester, Suite nach Werken österreichischer Barockkomponisten (H. I. F. Biber und J. J. Fux)
 Szenen aus einem Alpental (1988), Kleine Suite aus der Oper Stallerhof, für Blasorchester
 Eso Es (1989), Orchesterstück
 Concertare (1990/91), für einen Klarinettisten und Orchester
 «Mundo Perdido» (1992), für Kammerorchester
 Streichholz und Schlagblech (1994), Fünf Stücke für Jugendorchester
 … à la recherche … (1995/96), für Klavier und Orchester
 Ricordarsi (2001/02), für Streichorchester und Klavier zu vier Händen
 Movimenti (2004/06), für Violine und Orchester
  Linie Punkt Fläche Raum (2004/07), für Orchester
 Introductio — Meditatio — Magnificat — Epilogus (2007/08), für hohen Sopran, Bariton, Chor und Orchester, Texte aus dem Evangelium nach Lukas, von Rainer Maria Rilke und Georg Christoph Lichtenberg
 KLANGSPLITTER (2009), für Orchester

Вокальные сочинения 
 An die Musik nach einem Gedicht von Detlev von Liliencron (2009), für gemischten Chor
 Vier Lieder nach Gedichten von Miller Williams (1978), für Bariton, Flöte, Oboe, Klarinette und Klavier
 Vier Gedichte von Rose Ausländer (1981), für gemischten Chor
 Walt Whitman for President (1984), Music on three poems by Walt Whitman for soprano and seven players
 Palimpsest (1989/90), Musik für Mezzosopran, Bariton, Chor und Orchester auf Gedichte von Erika Burkart und Georg Trakl
 Wortlos (1990), Reminiszenz an Stallerhof für gemischten Chor a cappella
 L’Infinito del Sogno (1993), für gemischten Chor nach Gedichten von Giacomo Leopardi und Algernon Charles Swinburne
 Idea 94 (1994), musikalische Szenen für Sopran, Violoncello und Klavier auf Sonette von Shakespeare, Spenser, Swinburne und Michael Drayton und auf Texte von Georg Christoph Lichtenberg
 Scala quasi unisona (1997), Chorstück für mindestens zwei Sänger oder besser mehr
 De Loin (1998/99), Hommage à Perotinus Magnus für Vokalquartett und Ensemble
 Kein Herbstgedicht (2003), Lied für Bariton und Klavier auf das gleichnamige Gedicht von Hans-Ulrich Treichel
 Three Shakespeare Sonnets (2003), für gemischten Chor a cappella
  When I grow up (2003/04), for Children´s Choir and Brass Quintet (Words: Petra Ernst)
 O Camerado Close! (2006), für Vokalquartett (auf ein Gedicht von Walt Whitman)
 An die Musik (2006), für gemischten (Jugend-)Chor auf ein Gedicht von Rainer Maria Rilke
 Kroküsse (2006/07), für Männerstimme und Instrumentalensemble auf ein Gedicht von Lothar Knessl
 Still, still! (2008), für Oberstimmenchor — Text: Petra Ernst (sehr frei nach Franz Pocci)
 Jetzt wohin? Spurensuche für Sprecher, Chor und Orchester nach Texten von Goethe, Lichtenberg und Heine (2012), Melodram für Sprecher, gemischten Chor und Orchester (Auftragswerk der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien)

Педагогическая деятельность 
Преподавал в Граце (1985—1994), в Моцартеуме (1992-1994). С 1995 — профессор композиции в Университете музыки в Граце.

Признание 
Композиторская Премия Эрнста фон Сименса (1995). Премия имени Эрнста Кшенека (Вена, 2004). Австрийская художественная премия по музыке (2011).

О композиторе снят документальный фильм австрийского кинорежиссёра Вольфганга Хакля Kühr — Idea 28' 27 (1994).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Академические музыканты Австрии
Оперные композиторы
Лауреаты премии Эрнста Сименса
Лауреаты Австрийской художественной премии по музыке